Jméno a příjmení Josef Pravda má více nositelů:

 Josef Pravda (fotbalista) (1922–???) – bývalý český fotbalista, útočník
 Josef Pravda (podnikatel) (* 1962) – bývalý český policista, nyní majitel bezpečnostní agentury a politik ČSSD